Sosipatre (en llatí Sosipater, en grec antic ) fou un poeta còmic atenenc probablement de la nova comèdia o en tot cas de la comèdia mitjana.

Només el menciona Ateneu de Naucratis que reprodueix un llarg fragment de l'obra Καταψευδομένος (Katapseudoménos "calumniador"), on parla d'un cuiner anomenat Cariades i fa referència al poeta Eufró d'Atenes del que diu que ja és mort. Es creu per això que va florir poc abans d'[Eufró d'Atenes, per tant al final del  o començament del segle III aC. A lAntologia grega hi ha tres poemes sota el nom de Sosipatre, però es tracta d'un error, ja que corresponen a Dioscòrides. Fabricius l'inclou a la Bibliotheca Graeca.

Referències 

Poetes de la nova comèdia
Poetes atenencs de l'antiguitat